ZG Mobili, een voormalige Italiaanse wielerploeg
 De ZG 1200, de Kawasaki Voyager XII motorfiets
 De afkorting voor Zug (kanton) 

 De afkorting voor zomergast (vogel)
 De afkorting voor zogenaamd of zogenoemd